Small World steht für

 Small World (Roman), ein Roman des Schweizer Autors Martin Suter
 Small World (2010), die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Martin Suter
 Small World (2021), polnischer Spielfilm von Patryk Vega 
 Small World (Brettspiel), ein Brettspiel von Philippe Keyaerts
 Small World (Album), ein Album von Huey Lewis & The News
 Small World (Rapper), ein Rapper von Disturbing tha Peace
 die gebräuchliche Kurzbezeichnung des small world phenomenon, siehe Kleine-Welt-Phänomen

Smallworld steht für

 Smallworld GIS, ein Datenbanksystem zur Verwaltung von geografischen und topologischen Informationen